Туни́с может означать:
 Тунисская Республика.
 Тунис — административная единица Тунисской Республики.
 Тунис — столица Тунисской Республики и центр вилайета Тунис.
 (6362) Тунис — небольшой астероид внешней части главного пояса.
 Тунис, Марк Исаакович (род. 1938) — советский и российский футбольный тренер.